Prikaz sveukupne vječne tablice, kao i plasmana klubova u najvišem rangu nogometne lige u Engleskoj.

Vječna tablica 
Sveukupna tablica rezultata i golova klubova koji su igrali u najvišem rangu nogometne lige u Engleskoj i to:
 Football League (1888./89. – 1891./92.)
 First Division (1892./93. – 1914./15., 1919./20. – 1938./39., 1946./47. – 1991./92.)
 Premier League (1992./93.- )

 Zaključno sa sezonom 2015./16.
 Bodovi su dani - 3 boda za pobjedu, 1 bod za neriješeno
 - klubovi aktivni u sezonama 2015./16. i 2016./17.
 - klubovi koji su ispali nakon sezone 2015./16.
 - novi klubovi u sezoni 2016./17.

Pregled plasmana

Premier liga

1992./93. -

Football League First Division

1969./70. – 1991./92.

1946./47. – 1968./69.

1919./20. – 1938./39.

1892./93. – 1914./15.

Football League

1888./89. – 1891./92.

Poveznice 
 Prvaci Engleske u nogometu
 rsssf.com, vječna ljestvica 1888./89. - 2014./15.
 Clas Glennig, vječna ljestvica prvog ranga engleske lige 1891./92. - 2015./16. 
 rsssf.com, poveznice na sezone Premier League i Football League
 ljestvice prvog ranga engleskog nogometnog prvenstva 

Nogomet u Engleskoj
Engleska nogometna natjecanja